О знамени́тых мужа́х ():

 О знаменитых мужах — жанр биографической литературы;
 О знаменитых мужах — сочинение Корнелия Непота (I в. до н. э.);
  — сочинение Гая Светония Транквилла (I в.);
 О знаменитых мужах — сочинение Иеронима Стридонского (IV в.);
 О знаменитых мужах — сочинение Геннадия Марсельского (V в.);
 О знаменитых мужах — сочинение Исидора Севильского (VII в.);
 О знаменитых мужах — сочинение Ильдефонса Толедского (VII в.);
  — сочинение Франческо Петрарки (XIV в.);
 О знаменитых мужах — сочинение Пия II (XV в.);
  — сочинение аббата  (XVIII в.).

Примечания